XVII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1991 odbyły się we Włoszech między 28 września a 6 października 1991 roku. Mecze rozgrywane były w Rawennie, Bari oraz w Rzymie.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie zdobyła mistrzostwo pokonując w finale reprezentację Holandii.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do półfinałów. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą  zajmując miejsca 5-8. Zespoły z obu grup z 5 oraz 6 miejsc bez dodatkowych meczów zajęły ostatecznie miejsca 9-10 oraz 11-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1991 w piłce siatkowej
1991 we Włoszech
Piłka siatkowa we Włoszech
Sport w Rzymie
Sport w Bari
Rawenna